Olga Golowanowa ist der Name folgender Personen:

* Olga Alexandrowna Golowanowa (* 1981), russische Badmintonspielerin
 Olga Michailowna Golowanowa (* 1983), russische Snowboarderin